Константи́н Ерофе́ев:
 Ерофеев, Константин Владимирович (1966—2008) — украинский музыкант, поэт и журналист.
 Ерофеев, Константин Иванович (род. 1969) — таджикский футболист, полузащитник.